Верково — название населённых пунктов:

Россия 
 Верково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Верково — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Верково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Польша 
Верково (Польша)